Louis Leygue peut désigner :

 Louis Leygue (1891-1979), homme politique français ;
 Louis Leygue (1905-1992), sculpteur et graveur français.